

Personen 
 Zoë (voornaam), een meisjesnaam
 Zoë (heilige), martelares uit de 1ste eeuw na Christus
 Zoë Karbonopsina (stierf ca. 920), Byzantijnse keizerin
 Zoë Porphyrogenita of Zoë van Byzantium (ca. 978 – 1050), Byzantijnse keizerin
 Zoë Palaiologina (ca. 1455 – 1503), grootvorstin van Moskovië en echtgenote van tsaar Ivan III
 Zoë (Muppet), personage uit Sesamstraat

Overig 
 Zoe, Duncan, Jack & Jane of kortweg Zoe..., Amerikaanse komedieserie
 Orkaan Zoe, de tweede tropische cycloon van het orkaanseizoen van de Grote Oceaan 2002
 Zoë (film), een Nederlandse film van Nicole van Kilsdonk uit 1996
 Zoe (film), een Amerikaanse film van Drake Doremus uit 2018
 Renault ZOE, auto in de compacte middenklasse uit 2013
 Zoe FM, een keten van lokale radio's in de provincie Antwerpen, België
 MSC Zoe (schip, 2015), in 2015 het grootste containerschip ter wereld